gmina Rogów – gmina wiejska, powiat brzeziński, województwo łódzkie

dawne gminy:
 gmina Rogów – gmina wiejska (do 1954), powiat radomski, kieleckie (II RP)/województwo kieleckie (tzw. duże)
 gmina Rogów – dawna gmina wiejska, powiat pińczowski, gubernia kielecka
 gmina Rogów – dawna gmina wiejska, powiat nowoaleksandryjski (puławski), gubernia lubelska

Zobacz też: gmina Rogowo